На данный момент японская группа Asian Kung-Fu Generation выпустила девять студийных альбомов, 17 сборников, 5 мини-альбомов, 25 синглов и 13 видеоальбомов.

Студийные альбомы

Сборники

Мини-альбомы

Синглы 

  Примечания:
 «Rewrite» участвовала в чарте японского Billboard Hot 100 в 2012 году.
 «Loop & Loop» участвовала в чарте японского Billboard Hot 100 в 2016 году.

Совместная запись

Другие песни в чартах

Прочие издания

Видеография

Музыкальные клипы

DVD

Примечания

Ссылки 
 Сайт Asian Kung-Fu Generation 
 Сайт Nano-Mugen 

Asian Kung-Fu Generation
Asian Kung-Fu Generation